Nyabikenke kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyabikenke (vattendrag i Burundi, Bubanza), 
 Nyabikenke (vattendrag i Burundi, Kayanza), 

Robotskapade Burundiförgreningar